Parisot (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Parisot (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Léon Parisot – francuski kolarz torowy i szosowy